De voetballer Bonaventure Kalou
 De voetballer Salomon Kalou
 Een vijzel die op Réunion vaak als keukengerei gebruikt wordt, zie Kalou (vijzel)